Семашке́вич ()— белорусская фамилия.

Известные носители:
 Семашкевич, Григорий Михайлович (1945—1982) — белорусский советский литературовед, критик, прозаик, поэт.
 Семашкевич, Роман Матвеевич (1900—1937) — советский живописец и график белорусского происхождения, участник группы «Тринадцать».
 Семашкевич, Ян (более известен как Янка Былина; 1883—1956) — белорусский поэт, драматург, белорусский католический священнослужитель и общественный деятель.